North River (Dacota do Norte) — cidade no condado de Cass, estado de Dacota do Norte, Estados Unidos
North River Shores — região censo-designada no condado de Martin, Flórida, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos